Talka puede referirse a:

 Talka (instrumento): un instrumento musical, también conocido como pinkillo o pincullo; o
 Talka (discográfica): una empresa discográfica.